Тарок — мова, що належить до нігеро-конголезької макросімʼї, бенуе-конголезької сімʼї. Поширена в Нігерії (штати Плато і Тараба).

Писемність 
Латинська абетка для мови тарок була введена у 1977 році.

 Високий тон позначається шляхом написання акута (´) над відповідною буквою для голосного. Зазвичай тон проставляється тільки в тих словах, що потребують уточнення значення.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Нігерії
Бенуе-конголезькі мови